UCN ist eine mehrdeutige Abkürzung. Sie steht unter anderem für:

 ein menschliches Gen, das für das Protein Urocortin kodiert
 das University College of the North, ein Universitätskolleg in Manitoba, Kanada
 die Universidad Católica de Norte, eine Universität in Antofagasta, Chile
 die Universidad Central de Nicaragua, eine Universität in Managua, Nicaragua  
 das Professionshøjskolen University College Nordjylland, ein Universitätskolleg in Dänemark
 Ureterocystoneostomie, siehe Ureterozystoneostomie, eine operative Harnleiterneueinpflanzung 
 ultrakalte Neutronen (ultracold neutrons), siehe Neutron#Klassifizierung

UCN